Luo-che může znamenat:
 Luo-che (prefektura) – prefektura v provincii Che-nan v Čínské lidové republice
 Luo-che (přítok Wej-che) – řeka v provincii Šen-si v Čínské lidové republice, přítok Wej-che
 Luo-che (přítok Žluté řeky) – řeka v provinciích Šen-si a Che-nan v Čínské lidové republice, přítok Žluté řeky